Sant Andreu de Llavaneres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Andreu de Llavaneres (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Andreu de Llavaneres (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar